Vignale est une commune française, située dans le département de la Haute-Corse en région Corse.
 Vignale est aujourd'hui un quartier de la ville italienne de Novare, où fut signé l'armistice de Vignale, le .
 Vignale Monferrato est une commune italienne du Piémont.
 La Carrozzeria Vignale est un carrossier automobile italien.

Voir aussi